Abort steht für:
 Schwangerschaftsabbruch, vorzeitige Beendigung einer Schwangerschaft durch Entfernen der Leibesfrucht
 Fehlgeburt, vorzeitige Beendigung der Schwangerschaft durch Ausstoßung und/oder Absterben der Leibesfrucht
 Toilette, sanitäre Einrichtung
 Aborterker, Toilette im Erker eines mittelalterlichen Wohngebäudes
 Ortsteil von Morsum (Sylt)

Siehe auch:
 Abortus